Дмитрий Гудков:
 Гудков, Дмитрий Васильевич (1921—1978) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Гудков, Дмитрий Геннадьевич (род. 1980) — российский оппозиционный политик, депутат Государственной думы VI созыва.